Deux Mères peut désigner :
 Deux Mères (Zwei Mütter), un film de Frank Beyer sorti en 1957.
 Deux Mères (Zwei Mütter), un film d'Anne Zohra Berrached sorti en 2013.